Ченг:

 Ченг — струнный музыкальный инструмент Ближнего Востока.
 Ченг, Бобби (род. 1997) — австралийский шахматист, гроссмейстер (2019).
 Ченг, Джеймс-Луи (1881—1952) — католический прелат, первый епископ Чантхабури.

См. также 
 Чэн и Чжэн — китайские фамилии, часто передаваемые «Ченг» с романизации Cheng (допустимо для «запада», но некорректно для китайского региона).